Ежов, Владимир Владимирович (род. 1954) — российский врач-невролог, физиотерапевт.

Биография 
Профессор Ежов Владимир Владимирович родился 27 января 1954 в г. Симферополе Крымской обл. УССР в семье врачей. Выпускник Крымского медицинского института (1977). С 1978 г., после окончания интернатуры при кафедре неврологии, постоянно работает на кафедре физиотерапии факультета последипломного образования Крымского государственного медицинского университета имени С. И. Георгиевского — старшим лаборантом (1978-85), ассистентом (1986-95), доцентом (1995—2001), с 2001 г. — профессором, с 2006 г.до 2015 г — заведующим кафедрой. .С сентября 2015 года  - руководитель научно-исследовательского отдела физиотерапии, мед.климатологии и курортных факторов, с февраля 2019 года  - заместитель директора по научной работе ГБУЗ РК "Академический НИИ физических методов лечении, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М.Сеченова" (Ялта). 

Его учителя — видные отечественные профессора-неврологи и физиотерапевты А. Г. Глауров, И. А. Диордиенко, Ю. Л. Курако, А. В. Клименко, доц. Б. В. Богуцкий, Л. А. Куницына, В. Г. Ясногородский, Н. Н. Богданов, Н. П. Буглак, В. В. Кенц, Л. Д. Тондий. Профессиональную подготовку по медицинской реабилитации, неврологии, физиотерапии, психотерапии, мануальной медицине, рефлексотерапии проходил на ведущих профильных кафедрах Украины и СНГ в Симферополе, Запорожье, Одессе, Москве, Санкт-Петербурге, Киеве. Кандидатская (1985) и докторская диссертации (1995) В. В. Ежова, защищенные в Украинском НИИ медицинской реабилитации и курортологии (г. Одесса), посвящены применению методов физиотерапии в реабилитации больных с цереброваскулярными заболеваниями.

Сфера научно-педагогических интересов проф. В. В. Ежова — создание и совершенствование программ профилактики и восстановительного лечения нервных и внутренних болезней, научно-методические, организационные, педагогические и медико-исторические аспекты физиотерапии, курортного дела и медицинского туризма. Деятельно занимается внедрением в практику новых информационных технологий, разработкой новых методик аквагимнастики, кинезиотерапии и фитнес-ходьбы, нервно-мышечной электро- и вибростимуляции, применения натуральных препаратов теллурического и растительного происхождения, включая энотерапевтические средства. Оказывает постоянную методическую и консультативную помощь здравницам Крыма. https://www.youtube.com/watch?v=Gb48TS0ZIoQ&feature=youtu.be

Под руководством проф. В. В. Ежова защищено 5 кандидатских диссертаций по научной специальности 14.01.33 «Медицинская реабилитация физиотерапия и курортология». За период работы им опубликовано более 500 научных, учебных и популярных изданий различного формата по проблемам физиотерапии, восстановительной и оздоровительной медицины, веллнесс и спа, включая национальные руководства для врачей (Украина, Россия). Редактор национального информационного проекта «Курорты и Санатории Украины»(2006—2009), участник программ Министерства курортов и туризма АР Крыма «Дни Крыма», «Крым — Территория здоровья»(2011—2013), автор и продюсер видеопроектов, посвящённых здоровому образу жизни, спа и гармоничному туризму в Крыму. Активный участник и организатор профильных международных и национальных конгрессов, съездов и научно-практических конференций. Работает в редакционных коллегиях 5 научно-медицинских журналов: «Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия» (Киев-Одесса), «Таврический медико-биологический вестник», «Вестник биоэтики и экологии» (Симферополь), «Вестник физиотерапии и курортологии», «Асклепий» (Евпатория).

Проф. В. В. Ежов — действительный член Крымской академии наук, член Проблемной комиссии АМН и МОЗ Украины «Курортология и физиотерапия», член Правления Всеукраинской ассоциации физиотерапевтов и курортологов, член Украинской ассоциации по исследованию боли, заместитель Председателя Специализированного Ученого Совета КРУ "НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии имени И. М. Сеченова, эксперт SWIC (Spa & Wellness International Council — Международный Совет по развитию индустрии спа и веллнесс, Москва) и Проекта Евросоюза «Диверсификация и поддержка развития туристического сектора Крыма», внештатный советник Министра курортов и туризма АР Крым.

За высокопрофессиональную деятельность проф. В. В. Ежов награждён Почетными грамотами КГМУ им. С. И. Георгиевского, Всеукраинской ассоциации физиотерапевтов и курортологов, Ассоциации специалистов по спортивной медицине и лечебной физкультуре Украины, Благодарностями Постоянного представителя Президента Украины в АР Крым и Председателя правления Всеукраинского Фонда социального страхования по временной нетрудоспособности, Премией в области туризма «Ukrainian Travel Awards — открой Украину» в номинации «За новаторство в курортологии» (2012), памятным Знаком к 150-летию со дня рождения проф. А. Е. Щербака (2013)

Основные публикации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Курорти та санаторії України. / під ред. К. Д. Бабова, В. В. Єжова, О. М. Торохтіна. — К.: Фолігрант, 2009. — 429 с.
 Ежов В. В., Субботин Ф. А., Шитиков Т. А., Васильева Л. Ф. Актуальные вопросы освоения и применения мануальной терапии // Международный неврологический журнал 8 (38) 2010. С.79-81.
 Ежов В. В., Яланецкий А. Я., Мизин В. И., Таран В. А. , Тимошенко О. В. Эффективность энотерапии в восстановительном лечении больных гипертонической болезнью на курортах Крыма // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия.-№ 1(65).-2010.-С 18-21.
 Єжов В. В., Єжова Л. В., Шевельов І.І., Коломієць П.І. Ефективність курортного етапу реабілітації осіб, що проживають в умовах радіонуклідного забруднення // Проблеми військової охорони здоров`я.- Збірник наукових праць УВМА. — вип.29. /За ред. проф. В. Я.Білого.-Київ, 2010.-С.192-198.
 Ежов В. В. Белая книга по физической и реабилитационной медицине в Европе // Физиотерапевт (ежемесячный научно-практический журнал -. Москва.- № 5. — 2010.-С.12-36.
 VV Ezhov,YuI Andriyashek,W Zukow Adherence to physioprophylaxis as index of culture of health // Humanities Dimension of Physiotherapy, Rehabilitation, Nursing and Public Health Edited by I.Czerwinska-Pawluk,Walery Zukow.-Radom University in Radom Radom (Poland)-2011.-Р.37-40.
 VV Ezhov,YuI Andriyashek,W Zukow New method of passive vertical spine traction in water // Humanities Dimension of Physiotherapy, Rehabilitation, Nursing and Public Health Edited by Iwona Czerwinska-Pawluk, Walery Zukow.-Radom University in Radom Radom (Poland)- 2011.-Р.41-44.
 FA Subbotin,VV Ezhov,W Zukow Myofascial pain as myo -philosophy of pain syndrome // Humanities Dimension of Physiotherapy, Rehabilitation, Nursing and Public Health Edited by Iwona Czerwinska-Pawluk, Walery Zukow.-Radom University in Radom Radom (Poland)- 2011.-Р.45-49.
 Ежов В. В. Капилляротерапия: Скипидарные ванны Залманова ТМ «Лаборатория доктора Пирогова» — рецепт здоровья и долголетия.- Руководство для врачей и их пациентов.-Киев, 2011.-76 с.
 Ежов В. В., Бабов К. Д., Гоженко Е. А., Дышловой И. Н. Спа: основные положения и организационные аспекты. Методические рекомендации /Под ред. А. С. Лиева.— Симферополь, 2011.— 92 С.
 Богачева Е. Л., Ежов В. В., Иванова Е. С. и соавт. Стандарты понятийного аппарата спа-индустрии. Методическое пособие / Под ред. Е. Л. Богачевой.- Москва: SWIC., 2012 .-24 с.
 Ежов В. В. В Крым за здоровьем. Популярная курортология.-Симферополь: АЗГОЛ-ПРЕСС, 2013.-72 с.
 Профессор Александр Ефимович Щербак /под ред. проф. В. В. Ежова и Засл. деят. науки РФ, проф. Г. Н. Пономаренко.- Ялта — 2013.-420 с.
 Фізіотерапія. підручник / за ред. О. А. Владимирова, В. В. Єжова, Г. М. Пономаренко.-К.:Формат, 2013.-432 с. Примечания 

 Ссылки 
 Публикации о Ежове В. В.1. Морелечение в Крим // «Море» (национално маринистично списание). Бургас.-България. 1996.-№ 4.-С.27.
2. «Соль» достижений медицинской науки // «Крымская газета» № 171 (15785) 17.09.1999.
3. Профессиональное совершенствование — на первый план // «Медицинский вестник» (газета КГМУ им. С. И. Георгиевского-№ 7.-апрель.-2000.
4. Ещё раз о здоровье нации // «Крымская газета» 8 октября 2008, № 184 (18269)
5. Лечащие силой природы // «Ялтинский курьер» № 39 (168) 1-7 октября 2008
6. Профессора КГМУ им. С. И. Георгиевского (спецвыпуск журнала «Асклепий», сер. КВ № 3047 від 06.11.1997)
7. Критиков физиотерапии я называю инопланетянами // КоммерсантЪ, 8 декабря 2010- № 214.''

https://www.youtube.com/watch?v=nEtWzkNAy-Y
http://www.csmu.edu.ua/site/page/show/docid/5563http://www.1swic.ru/e/3241488-ezhov-vladimir-vladimirovich-ukraina-yalta
https://www.youtube.com/watch?v=SkI31SHPLtU https://www.youtube.com/watch?v=Gb48TS0ZIoQ&feature=youtu.be

Персоналии по алфавиту